Šolta község Šolta szigetén, Split-Dalmácia megyében
Šolta sziget az Adriai-tengerben, a Spliti-szigetvilágban